Die Harris British Open 2004 fanden vom 31. Oktober bis 6. November 2004 in Nottingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 60.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 42.500 US-Dollar.

Titelverteidiger war David Palmer, der auch dieses Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel setzte er sich gegen Amr Shabana mit 14:16, 11:7, 13:11 und 11:7 durch. Nach 2001 und 2003 war es Palmers dritter Titelgewinn bei den British Open. Bei den Damen verteidigte Rachael Grinham ebenfalls ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie besiegte im Endspiel Natalie Grainger mit 3:9, 9:5, 9:0 und 9:3.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils besten 16 Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
WSA World Tour 2004/05
2004
Squashturnier in Nottingham